Экёйе:

 Экёйе — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Экёйе — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр.